Labastide est un nom porté par de nombreuses communes du sud de la France dont de nombreuses communes.
Ce nom a deux étymologies principales. D’une part, la bastide désigne une ville nouvelle fondée au  ou , principalement dans le quart sud-ouest de la France. D’autre part, la bastide désigne une exploitation agricole, surtout en Provence.

Communes 
Labastide dans les Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ; dont :
 grottes de Labastide ;
Labastide-Beauvoir, en Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Castel-Amouroux, en Lot-et-Garonne, Aquitaine, compte  ;
Labastide-Cézéracq, dans les Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, compte  ;
Labastide-Chalosse, dans les  Landes, Aquitaine, compte  ;
Labastide-Clermont, en Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-d'Anjou, dans l’Aude, Languedoc-Roussillon, région Occitanie, compte  ;
Labastide-d'Armagnac, dans les Landes, Aquitaine, compte  ;
Labastide-de-Lévis, dans le Tarn, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Dénat, dans le Tarn, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-de-Penne, dans le Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-de-Virac, en Ardèche, Rhône-Alpes, région Auvergne-Rhône-Alpes, compte  ;
Labastide-du-Haut-Mont, dans le Lot, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-du-Temple, dans le Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-du-Vert, dans le Lot, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-en-Val, dans l’Aude, Languedoc-Roussillon, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Esparbairenque, dans l’Aude, Languedoc-Roussillon, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Gabausse, dans le Tarn, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Marnhac, dans le Lot, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Monréjeau, dans les Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, compte  ;
Labastide-Murat, dans le Lot, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Paumès, en Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Rouairoux, dans le Tarn, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Saint-Georges, dans le Tarn, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Saint-Pierre, dans le Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Saint-Sernin, en Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-Savès, dans le Gers, Midi-Pyrénées, région Occitanie, compte  ;
Labastide-sur-Bésorgues, en Ardèche, Rhône-Alpes, région Auvergne-Rhône-Alpes, compte  ;
Labastide-Villefranche, dans les Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, compte .

Deux autres communes incluent ce terme dans leur nom :
Esclassan-Labastide, dans le Gers, Midi-Pyrénées, région Occitanie ;
Gueytes-et-Labastide, dans l’Aude, Languedoc-Roussillon, région Occitanie.

Anciennes communes
 Labastide dans l’Aude, Languedoc-Roussillon, région Occitanie, aujourd’hui intégrée à Gueytes-et-Labastide ;
 Labastide dans le Gers, Midi-Pyrénées, région Occitanie, aujourd’hui intégrée à Esclassan-Labastide ;
 Labastide-Rougepeyre, dans l'Aude, Languedoc-Roussillon, région Occitanie, aujourd’hui intégrée à Pennautier.

Voir également
 

Homonymie de toponyme